

Cinema 
 Ridolini pugilista (Horseshoes) – film del 1923 diretto da James D. Davis e Larry Semon
 Horse Shoes – film del 1927 diretto da Clyde Bruckman

Musica 
 Horseshoes – singolo di Adam Gregory del 2000

Pagine correlate 
 Horseshoe